Carré (doorverwijspagina)
 Carrè, gemeente in Italië